Handlos ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Handlos (1939–2013), deutscher Jurist, Verleger, Journalist und Politiker
 Martha Handlos (1953–2017), österreichische Musikwissenschaftlerin
 Peter Handlos (* 1974), österreichischer Politiker (FPÖ), Landtagsabgeordneter
 Wayne L. Handlos, nordamerikanischer Botaniker